Ярослав Всеволодович — син князя Всеволода III Велике Гніздо, князь Переяславський, князь Новгородський, князь Володимиро-Суздальський, Великий князь Київський (1236-38), (1246), з 1243 року — Великий князь усієї Руси.
 Ярослав Всеволодович — чернігівський князь, син київського і чернігівського князя Всеволода II.